

Origine 

Brunet est un patronyme relativement fréquent, au  des noms les plus portés en France. Il serait le diminutif de brun et à ce titre d'origine relativement tardive.

Patronyme 

  ;
  ;
 Andrée Brunet (1901-1993), patineuse artistique française ;
 Anne-France Brunet (née en 1962), femme politique française ;
 Antoine Brunet (1868-1932), homme politique français ;
 Antoine-Léopold de Brunet, (1762-1834), contre-amiral français ;
 Auguste Brunet (1878-1957), homme politique français du  ;
  ;
 Caroline Brunet (née en 1969), kayakiste canadienne ;
 Catherine Brunet (née en 1960), patineuse artistique française  ;
 Catherine Brunet (née en 1990), actrice québécoise ;
 Claude Brunet, philosophe français du  ;
 Christian Brunet (né en 1950), auteur-compositeur, designer et distributeur de disques ;
 Docteur Brunet (actif en 1794), médecin de l’hospice de Bicêtre à Paris ;
 Éric Brunet (né en 1964), journaliste et écrivain français ;
  ;
  ;
 Eugène Cyrille Brunet (1828-1921), sculpteur français ;
 Félix Brunet (1913-1959), colonel pilote d'hélicoptère militaire français ;
 Florence Brunet (1959-2008), actrice française ;
 François-Xavier Brunet (1868-1922), évêque canadien ;
 Frantz Brunet (1879-1965), linguiste français ;
 Gabriel Brunet de Sairigné (1913-1948), militaire français ;
 Gaspard Jean-Baptiste Brunet, général de la Révolution française ;
 Geneviève Brunet (née en 1934), actrice et metteuse en scène ;
 Henriette Brunet (née en 1919), femme politique française
 Hugues Brunet, troubadour du  ;
 Ivan Contreras-Brunet (né en 1927), artiste plasticien ;
 Jacques-Charles Brunet (1780-1867), bibliographe français ;
 Jean-Marc Brunet (né en 1940), homme d'affaires, essayiste, communicateur et naturopathe québécois ;
  ;
  ;
 Jean-François Brunet, docteur en théologie du  ;
 Jean-Louis Brunet (1688-1747), canoniste français ;
 Jean-Paul Brunet (né en 1938), historien français ;
 Josep Brunet (1930-2014), joueur de basket-ball espagnol ;
  ;
 Joseph Mira-Brunet (1766-1851), acteur comique français ;
 Joyce Châtelier-Brunet (née en 1966), comédienne française ;
 Jules Brunet (1838-1911), capitaine français, instructeur d’artillerie au Japon ;
 Jules Silvère Brunet (1872-1962), homme politique français ;
 Laurent Brunet (né en 1967), directeur de la photographie français ;
  ;
 Louis-Ovide Brunet (1826-1876), prêtre catholique et botaniste canadien ;
 Lucie Brunet (née en 1990), chanteuse et actrice française ;
 Manon Brunet (née en 1996), escrimeuse française ;
  ;
 Marguerite Brunet (1730-1820), dite Mademoiselle Montansier, actrice et directrice de théâtre française ;
 Marie-Hélène Brunet-Lafleur (1847-1926), soprano française ;
 Marie-Laure Brunet (née en 1988), biathlète française ;
 Marion Brunet (née en 1976), femme de lettres française, auteure de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ; 
  ;
  ;
  ;
 Pierre Gustave Brunet (1807-1896), bibliographe français ;
 Pierre Nicolas Brunet (1733-1771), écrivain français ;
 René Brunet (1882-1951), homme politique français ;
 Ricardo Richon Brunet (1866-1946), peintre chilien ;
 Roberta Brunet (née en 1965), athlète italienne ;
 Roger Brunet (né en 1931), géographe français qui a mis au point les chorèmes ;
 Stanislas Brunet (né en 1977), professionnel de l’animation ;
  ;
 Thibault Brunet (1982-), artiste français ;
 Vivant-Jean Brunet-Denon (1778-1866), général d’Empire et homme politique français du  ;
 Wilfrid-Étienne Brunet (1832-1899), pharmacien canadien à l’origine de la firme Brunet, chaîne de pharmacies au Québec ;
 Wladimir Brunet de Presle (1809-1875), helléniste, byzantiniste et historien français ;
 Yves Brunet (né en 1950), joueur de rugby à .

Pseudonyme 

 Brunet (1766-1853), acteur français.

Autres 

 Brunet est une chaîne de pharmacies au Québec.
 Maison Brunet est un immeuble de Lyon.

Toponyme 

 Brunet, commune française des Alpes-de-Haute-Provence.

Voir aussi 

 , la forme féminine de brunet

Notes et références 

Patronyme français